Bosznia-Hercegovina
 Poljani, falu Kakanj községben, a Zenica-Doboji kantonban
 Poljani, falu Kreševo községben, a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
 Poljani, falu Grobosinc községben, Belovár-Bilogora megyében